Рикорд — фамилия:

 Рикорд, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2892; 18 марта 1814.
 Рикорд, Людмила Ивановна (1794—1883) — писательница, жена адмирала П. И. Рикорда.
 Рикорд, Пётр Иванович  (1776—1855) — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 3277; 26 ноября 1816; адмирал.

См. также